Mühlbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Mühlbauer (* 1998), deutscher Volleyballspieler
 Andreas Mühlbauer (* 1995), deutscher Volleyballspieler
 Bernd Mühlbauer (* 1958), deutscher Pharmakologe
 Bernd H. Mühlbauer, deutscher Ökonom im Gesundheitswesen
 Britta Mühlbauer (* 1961), österreichische Autorin
 Eleonore Mühlbauer (* 1964), deutsche Politikerin (SPD)
 Gustav von Mühlbauer (1816–1889), bayerischer Generalmajor
 Hans Mühlbauer (* 1980), deutscher Triathlet
 Heinrich Mühlbauer (1738–1810), deutscher Benediktiner und Abt
 Holger Mühlbauer (* 1964), deutscher Jurist
 Holger Mühlbauer-Gardemin (* 1962), deutscher Grafikdesigner und bildender Künstler
 Josef Mühlbauer (1818–1848), deutscher Orgelbauer
 Peter Mühlbauer, deutscher Journalist
 Pia Mühlbauer (* 1953), deutsche Malerin und Grafikerin
 Rita Mühlbauer (* 1941), deutsche Malerin und Illustratorin
 Sebastian Mühlbauer (* 1980), deutscher Physiker
 Sepp Mühlbauer (* ?), Schweizer Skispringer
 Werner Mühlbauer (* 1941), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Agrartechnik in den Tropen und Subtropen

Siehe auch:
 Mühlbauer Holding